Гимн Гернси () — гимн коронного владения британской короны Гернси.

Гимн называется Sarnia Cherie и имеет два варианта — на английском языке и гернсийском диалекте нормандского языка. Название по-латински можно перевести как «Дорогая Сарния», по древнему наименованию острова.

Слова гимна были написаны Дж. Дейтоном в 1911 году, чуть позже музыку написал Д.Сантанджело.

Кроме гимна Гернси на официальных мероприятиях часто исполняется и британский гимн «God Save the Queen».

Русский перевод 

 Сарния, дорогое Отечество, драгоценный камень моря.
 Красивый остров, моё сердце надолго с тобою.
 Твой голос зовёт меня, когда просыпаюсь, когда засыпаю.
 Моя душа кричит от тоски, мои глаза рыдают
 Представляя тебя и твоё былое,
 Твои зелёные холмы и бьющие об берег волны.
 Твои скалистые бухты. Ах, у тебя всё — лучшее!
 Я приветствую тебя, возвращаясь к тебе, остров покоя.

ПРИПЕВ
 Дорогая Сарния, драгоценный камень моря.
 Земля моего детства, моё сердце надолго с тобою.
 Не забуду никогда, как зовёшь меня ты,
 Дорогая Сарния, остров красоты.

 Я покидал тебя в гневе, я не знал цены,
 Путешествуя далеко, на край земли.
 Говоря о далёких странах, о горизонтах смелости,
 Где земли усыпаны алмазами, серебром и золотом.
 Солнце всегда сияло, а жизненный путь был беззботен,
 Но твой крик всегда настигал меня, это разрывало моё сердце
 Возвращаюсь домой, из всех ты — лучшая.
 Я приветствую тебя, возвращаясь к тебе, дорогой остров покоя.

ПРИПЕВ

Ссылки 
 Гимн Гернси 

Гернси
Гимны по странам
Песни 1911 года